Diese Liste führt die Träger des Goldenen Militär-Verdienst-Kreuzes auf. Dabei handelt es sich um die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung für Unteroffiziere und Mannschaften. Seit ihrer Stiftung am 27. Februar 1864 bis zum Ende der Monarchie im Königreich Preußen im November 1918 wurde sie an insgesamt 1807 Personen verliehen. Die Verleihungen erfolgten für Taten während des Deutsch-Deutschen Krieges 1866, des Russisch-Türkischen Krieges 1877–78, der Kolonialkriege sowie der zweiten Hälfte des Ersten Weltkriegs (1914–18). Während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870–71 und am Anfang des Ersten Weltkriegs wurde die Verleihung des Goldenen Militär-Verdienst-Kreuzes ausgesetzt. Als Tapferkeitsauszeichnungen dienten bei diesen Konflikten stattdessen die gestifteten Eisernen Kreuze von 1870 bzw. 1914. Wegen des Bedarfs an immer höheren Auszeichnungen infolge der langen Dauer des Ersten Weltkrieges wurde das goldene Militär-Verdienst-Kreuz im Oktober 1916 reaktiviert.

Die vorliegende Liste ist als vollständig anzusehen. Quellen dafür sind die Veröffentlichungen von Ophaus, Nickel, Fischer, Patzwall und Geile. Durch die Zerstörung des preußischen Heeresarchivs in Potsdam während des Zweiten Weltkriegs sind viele Primärquellen heute nicht mehr verfügbar. Das Goldene Militär-Verdienst-Kreuz konnte – wie jede andere preußische Auszeichnung auch – nur einmal an eine Person verliehen werden. Aufgrund von irrtümlich aufgeführten Doppelverleihungen und einzelnen später eingefügten Verleihungsnummern bei Ophaus kursieren teilweise unterschiedliche Angaben zu der Gesamtverleihungszahl im Ersten Weltkrieg. Tatsächlich wurde das Goldene Militär-Verdienst-Kreuz in diesem Konflikt an 1770 Personen verliehen.

Das Goldene Militär-Verdienst-Kreuz rangierte oberhalb des Militär-Ehrenzeichens 1. Klasse bzw. des Eisernen Kreuzes 1. Klasse und war gleichgestellt mit dem Pour le Mérite für Offiziere. Es wurde an Angehörige des preußischen Heeres sowie der Marine und der Luftstreitkräfte verliehen. Vergleichbare Auszeichnungen bei anderen Heeren waren die badische Karl-Friedrich-Militär-Verdienstmedaille, die bayrische Militär-Verdienstmedaille, die sächsische Goldene Militär-St.-Heinrichs-Medaille, die württembergische Goldene Militär-Verdienstmedaille oder die österreichische Goldene Tapferkeitsmedaille. Das Goldene Militär-Verdienst-Kreuz wurde sehr sparsam verliehen und war eine der seltensten Auszeichnungen in der preußischen Armee. Parallel existierte das Kreuz der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern als Tapferkeitsauszeichnung für Unteroffiziere und Mannschaften. Dieses wurde im Ersten Weltkrieg aber nur an 18 Personen verliehen, darunter zwei Inhaber des Goldenen Militär-Verdienst-Kreuzes.

Liste 
Abkürzungserklärung: Rgt. … Regiment; Batl. … Bataillon; Komp. … Kompanie; Abtl. … Abteilung; MG-SchS.Abtl. … Maschinengewehr-Scharfschützen-Abteilung

Bildergalerie

Einzelnachweise 

Liste (Verdienstordensträger)
Träger des Goldenen Militär-Verdienst-Kreuzes